Silifke kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Silíkou (ort), Eparchía Lemesoú,

Turkiet 

 Silifke (distriktshuvudort i Turkiet), Mersin, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar